One Step Closer – album dei The Doobie Brothers del 1980
 One Step Closer – album di Sylvia del 1985
 One Step Closer – album di Gavin Christopher del 1986
 One Step Closer – versione inglese dell'album Azabache di Marta Sánchez del 1997
 One Step Closer – album di Heinz Winckler del 2002
 One Step Closer – album dei The String Cheese Incident del 2005
 One Step Closer – EP di Saint Lu del 2004
 One Step Closer – singolo dei Linkin Park del 2001
 One Step Closer – singolo dei S Club Juniors del 2002